Барселона може да се отнася за:

 Барселона, град в Испания
 Барселона (провинция), провинция в Испания
 ФК Барселона, испански професионален футболен клуб
 ФК Барселона (хокей на лед), испански професионален хокеен клуб
 ФК Барселона (хандбал), испански професионаленхандбален клуб
 Аша ФК Барселона, испански професионален баскетболен клуб
 Барселона (Венецуела), град във Венецуела